Donohoe vagy O’Donohoe ír családnév, a kelta személynév Ó Donnchadha (Donnchadha leszármazottja) rövidítése. Skóciában Duncan-ként ismerik. A donn = „barna hajú férfi” vagy „vezér” és a cath = „harc” szavak összetételéből áll.

Írási variánsai lehetnek a következők: Donoghue, Donaghoe, Donaho, Donahoe, Donough, Donahue, Donahow, Doneghoe, Donehue, Donighue, Donoho, Donahugh, Donohough, Donohow, Donohue, Donaughue, Dunphy, Donaghie, Donaghy és még sok más is.

Először Írország County Kerry tartományában találkoztak a névvel.

Híres emberek ezzel a viszonylag gyakori vezetéknévvel:
 Rory Donohoe ír ezüstműves
 Amanda Donohoe angol színésznő
 Elinor Donahue ír-amerikai színésznő, leginkább a Father Knows Best-ből és a The Andy Griffith Show-ból ismert
 Lowitja O’Donoghue, Ausztrál őslakosok jogaiért küzdő aktivista
 Martin O’Donoghue ír közgazdász, az ír Fianna Fáil párt politikusa
 Michael O’Donoghue ír-amerikai humorista, író és alkalmi előadóművész a Saturday Night Liveban
 Patrick O’Donoghue, Lancaster-i Egyházmegye ír származású püspöke
 Peter O’Donoghue, a londoni College of Arms hírnöke
 Peter Donohoe
 Phil Donahue ír-amerikai újságíró és talk show házigazda

Fordítás

Ír családnevek